

Кагалу () — переписна місцевість (CDP) в окрузі Гаваї штату Гаваї
 Кагалу () — переписна місцевість (CDP) в окрузі Гонолулу штату Гаваї